Hourglass — перша збірка пісень американської групи Lamb of God, яка була випущена 1 червня 2010 року.

Композиції

Частина 1: The Underground Years 
 Black Label - 4:42
 Ruin - 3:54
 Bloodletting - 1:58
 Pariah - 4:26
 Resurrection 9 - 5:15
 11th Hour - 3:44
 The Subtle Arts of Murder and Persuasion - 4:11
 As the Palaces Burn - 2:26
 Terror and Hubris in the House of Frank Pollard - 5:39
 Lies of Autumn - 4:48
 O.D.H.G.A.B.F.E. - 5:13
 Suffering Bastard - 2:09
 Vigil - 4:44

Частина 2: The Epic Years 
 The Passing - 1:58
 In Your Words - 5:25
 Hourglass - 4:01
 Walk with Me in Hell - 5:11
 Contractor - 3:22
 Now You've Got Something to Die For - 3:40
 Descending - 3:36
 Set to Fail - 3:46
 Blacken the Cursed Sun - 5:29
 The Faded Line - 4:37
 Dead Seeds - 3:41
 Redneck - 3:41
 Laid to Rest - 3:50

Частина 3: The Vault 
 We Die Alone - 4:38
 Shoulder of Your God - 5:55
 Condemn the Hive - 3:41
 Another Nail for your Coffin - 4:36
 Nippon - 3:55
 Now You've got Something to Die For - 3:51
 Hourglass - 4:32
 More Time to Kill - 3:41
 Dead Seeds - 3:52
 In Your Words - 5:18
 Leech - 2:28
 Salivation - 2:09
 Lame - 2:12
 Duane - 2:12
 Ruiner - 1:59
 Ballad of Kansas City - 1:49
 Suffering Bastard - 2:01
 Preaching to the Converted - 2:21

Джерела 
 Hourglass  allmusic
 Hourglass Частина 1: The Underground Years  allmusic
 Hourglass Частина 2: The Epic Years  allmusic
 Hourglass Частина 3: The Vault  allmusic
 Hourglass  last.fm
 Hourglass Частина 1: The Underground Years  last.fm
 Hourglass Частина 2: The Epic Years  last.fm
 Hourglass Частина 3: The Vault  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми